Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 7001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 11 października 1929 do 5 września 1997. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

7001-7100

7101-7200

7201-7300

7301-7400

7401-7500

7501-7600

7601-7700

7701-7800

7801-7900

7901-8000

Przypisy 

Lista planetoid 007001-008000